Ingólfsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Atli Ingólfsson (né en 1962), compositeur islandais ;
 Darri Ingolfsson (né en 1979), acteur islandais ;
  (né en 1954), homme politique islandais ;
  (1929–1987), nageur islandais ;
  (né en 1970), footballeur islandais ;
 Þorsteinn Ingólfsson (), personnalité politique islandaise ;
 Viktor Arnar Ingólfsson (né en 1955), écrivain islandais.

Notes et références 

en:Ingólfsson